Halinga (gemeente), een voormalige gemeente in Estland
 Halinga (plaats), een plaats in de Estlandse gemeente Põhja-Pärnumaa